Kevin, parfois Kévin en français, est un prénom masculin d'origine irlandaise, venant de la transcription en anglais du nom gaélique Caoimhín ou Coemgen  (équivalant au prénom Guénolé) et . Ce prénom peut signifier aussi ,  en vieil irlandais. 

. 

Le nom a été initialement donné en l'honneur de saint Kevin de Glendalough, dont on peut visiter l'ermitage non loin de Dublin, en Irlande.

Variantes et évolutions

 aux origines en latin : Coemgenus, Caimginus, Keivinus
 puis en celte : Coemgen 
 puis en gaélique : Cóemgein, Caemgen, Caoimhín ou Coemgen
 anglais : Kevin, Kavin ou Kaven
 suédois, balte, polonais : Kevlas, Ckevhyn
 français : 
 au masculin : Keven, Kévin et Kevyn,
 au féminin : Kevine et Kévine.
 bosniaque : Kevheil

Popularité du prénom

En France 
Ce prénom, presque inconnu en France avant les années 1980, est devenu le plus donné dans le pays entre 1989 et 1994 avec un pic à  en 1991, surnommée depuis . Sa popularité est souvent associée aux succès presque simultanés des films américains Danse avec les loups (1990) et de son acteur principal Kevin Costner, et de Maman, j'ai raté l'avion ! (1990) dont le héros se nomme Kevin McCallister.

Kevin comme nom de personne ou prénom 

 Aristide Dohou Kevin (1975-), acteur, humoriste, homme de théâtre et chanteur ivoirien.

Saint 
 Kevin de Glendalough, abbé vers 500-618 (fête le 3 juin).

Prénom

Stéréotype 
Dans la communauté Internet, un Kevin — ou parfois Jean-Kevin — désigne un internaute souvent adolescent .

Pour le sociologue français Baptiste Coulmont , et le prénom Kevin – comme d'autres prénoms populaires – .

Aujourd'hui, le prénom Kévin est retombé en désuétude au point de n'enregistrer qu'une petite centaine de naissances en 2020.

Le , jour de la Saint Kévin, le directeur artistique et animateur graphique Kevin Fafournoux lance une campagne de financement participatif afin de réaliser un documentaire pour casser les clichés et stéréotypes associés à ce prénom. 

Fin , l'accès de deux Kévin (Mauvieux et Pfeffer) à la députation pour la première fois de l'histoire de France est commenté par L'Obs comme un .

Personnages de fiction et œuvres d'art

Personnage figurant dans le titre de l'œuvre 

 Litteul Kévin est le héros de la bande dessinée du même nom, par Coyote.
 Il faut qu'on parle de Kevin, roman de Lionel Shriver (2003), a été adapté au cinéma par Lynne Ramsay avec le titre  (2011).
 La revanche de Kevin, roman de Iegor Gran (2015), éditeur P.O.L puis folio n° 6189, à ce propos voir note 5.

Personnage d’œuvre de fiction 
Au cinéma :
 Kevin (joué par Macaulay Culkin) est le héros du film Maman, j'ai raté l'avion et sa suite.

Dans les séries télévisées :
 Kevin Tran est un prophète dans la série Supernatural ;
 Kevin est un personnage incarnant le stéréotype du quarterback de football américain particulièrement stupide dans la série Daria.

Dans les dessins animés:
 Kevin est un minion de la série de dessins animés Moi, moche et méchant et Les Minions.

Dans les romans et les bandes dessinées :
 Kevin est le personnage principal du livre La Revanche de Kévin de Iegor Gran, livre qui parle du stéréotype sur les Kevin et de la difficulté de vivre avec en France

 Kevin est un personnage de la bande dessinée Sin City de Frank Miller ;
 Kevin est aussi un personnage des romans d'Anne Robillard, Les Chevaliers d'Émeraude. Chevalier de la deuxième génération, Kevin vient du Royaume de Zénor. Au fil des aventures, il est enlevé par le sorcier Asbeth, un homme-oiseau, qui l'empoisonne pour le transformer en insecte. De retour dans l'ordre des Chevaliers, il a beaucoup de difficulté à s'adapter à ses nouvelles facultés et à la perte de ses anciens pouvoirs.
 Kevin le Barde est un personnage du roman de Zimmer Bradley Les Brumes d’Avalon

Personnage de sketches humoristiques 
 L'humoriste français Élie Semoun interprète dans ses sketchs un équivalent féminin du Kevin : Kevina, ainsi que son homologue masculin Kévin, un personnage qui « fait pitié » 
 L'humoriste belge francophone François Pirette interprète la maman du jeune Kévin, enfant gaffeur et manquant de jugeote.
 Kevin est aussi un personnage récurrent dans les sketchs de Jean Dujardin (Brice de Nice).

Toponymes 

 Kevin est une ville de l'État américain du Montana.

Notes et références 

Prénom irlandais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme anglais